Разъезд 17:

 Разъезд 17 — населённый пункт в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана.
 Разъезд 17 — населённый пункт в Исатайском районе Атырауской области Казахстана.

См. также 
 Железнодорожный разъезд № 17 — населённый пункт в городском округе город Кизляр Республики Дагестан (Россия).